Bray se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Franz Gabriel von Bray
 Rodney A. Bray
 William L. Bray